Pallaviciniales är en ordning av bladmossor. Pallaviciniales ingår i klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pallaviciniales 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Pallaviciniales